Thorella bulbosa är en flockblommig växtart som först beskrevs av Jean Thore, och fick sitt nu gällande namn av Paul Victor Fournier. Thorella bulbosa ingår i släktet Thorella och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bulbosa